Waldron Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Waldron Township (Missouri)
 Waldron Township (Oklahoma)